Triblidiales són un ordre de fongs ascomicets.

Referències 

Ascomicets